Павел Сокол: Сокол, Павел (род. 1969) — чешский гребец.
 Сокол, Павел Фёдорович (1914—1991) — советский плодоовощевод, картофелевод, академик ВАСХНИЛ (1975).